Китай-город — назва колишнього Великого посаду, а тепер історичного району Москви
 «Китай-город» — станція Московського метрополітену
 Китай-город — колишня територіальна одиниця з особливим статусом міста Москви, що існувала в 1996—2002 роках.

Див. також 
 Китайгород
 Китайгородка
 Китай (значення)